Marjan Hribar je lahko:

 Marjan Hribar (1937–), fizik
 Marjan Hribar (1969–), politik in ekonomist